muslimani, vjernici islamske vjeroispovijesti
 Bošnjaci, jedan od 3 konstitutivna naroda BiH, prijašnjeg naziva "Muslimani"
 Muslimani (narod) - jedan dio stanovništva bivše SFRJ se i nakon uvođenja naziva "Bošnjaci" i dalje deklariraju kao "Muslimani"